Bachmann peut désigner :

Patronyme 

 Alf Bachmann (1863-1956), peintre allemand ;
 Alfred Bachmann (1945-), rameur suisse ;
 Albert Bachmann (1929-2011), membre des services de renseignements suisses ;
 Eduard Bachmann (1831-1880), hautboïste, chanteur d'opéra (ténor) allemand ;
 Elise Bachmann (1838-), compositrice, pianiste et pédagogue allemande ;
 Fernand Bachmann (1886-1965), pilote automobile français ;
 Friedrich Bachmann (1909-1982), mathématicien allemand
 Gottlob Bachmann (1763-1840), compositeur et organiste allemand ;
 Ingeborg Bachmann (1926-1973), poétesse et nouvelliste autrichienne ;
 Josef Bachmann (1944-1970), auteur de l'attentat contre Rudi Dutschke ;
Judith Bachmann (c. 1790 -) compositrice et pianiste allemande ;
 Karl Josef von Bachmann (1734-1792), militaire suisse ;
 Kurt Bachmann (1936-2014), joueur de basket-ball philippin ;
 Lutz Bachmann (1973-), militant politique allemand, fondateur de PEGIDA ;
 Michele Bachmann (1956-), femme politique américaine ;
 Niklaus Franz von Bachmann (1740-1831),  militaire suisse ;
 Paul Bachmann (1837-1920), mathématicien allemand ;
 Ramona Bachmann (1990-), footballeuse suisse ;
 Sara Bachmann (1979-), journaliste et animatrice de télévision suisse ;
 Sebastian Bachmann (1986-), escrimeur allemand ;

Autres 
 Prix Ingeborg Bachmann
 Bachmann Industries
Patronyme germanique
Patronyme allemand